Kasteel te Vliet (Oudewater) - voormalig kasteel in Oudewater, Utrecht
 Huis te Vliet (Lopik) - kasteel in Lopikerkapel, Utrecht